ckm – ciężki karabin maszynowy
 CKM – polskie czasopismo dla mężczyzn
 CKM – Częstochowski Klub Motorowy Włókniarz Częstochowa
 macierz CKM – macierz opisująca kwarki
 Centralna Kuźnia Młodych – CKM – komediowa seria radiowa